Het ATP-toernooi van Eastbourne 2022 vond plaats van 19 tot en met 15 juni in de Engelse kust­plaats Eastbourne. De wedstrijden werden gespeeld op het gras van de Devonshire Park Lawn Tennis Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Eastbourne
ATP-toernooi van Eastbourne